Софија од Пруске (Потсдам, 14. јун 1870- Франкфурт на Мајни, 13. јануар 1932) је била супруга Константина I и краљица Грчке. Била је кћерка Фридриха III и Викторије фон Сакс-Кобург и Гота.

Породично стабло 

Рођени 1870.
Умрли 1932.
Династија Гликсбург
Краљице Грчке
Династија Хоенцолерн